František Josef Bavorský (František Josef Michal Karel Maria Evaristus Quirinus Otakar; 23. března 1888, Tegernsee – 23. září 1912, Mnichov) byl vévoda v Bavorsku a člen dynastie Wittelsbachů.

Původ a rodina 
František Josef se narodil jako nejmladší syn vévody Karla Teodora Bavorského a jeho druhé manželky Marie Josefy Portugalské. Jeho staršími sourozenci byli vévoda Ludvík Vilém Bavorský, vévodkyně Amélie z Urachu, hraběnka Sofie Adelaida z Toerring-Jettenbachu, královna Alžběta Gabriela Belgická a vévodkyně Marie Gabriela Bavorská.

Vévoda byl nadporučíkem ve vlastním pluku hulánů císaře Viléma, a speciálním instruktorem v královské vojenské jezdecké akademii v Mnichově. Jeho jezdectví mu vyneslo řadu cen v německých jezdeckých soutěžích.

V Americe 
V roce 1910 navštívil USA a lovil medvědy grizzly, ač americký tisk spekuloval o jeho možném americkém sňatku. Spekulace byly dále podporovány, když František Josef komentoval půvabnou americkou nevěstu svého bratrance Miguela, Anitu Stewartovou. Také řekl novinám, že americkému sňatku nic nebude stát v cestě, ačkoli to nebyl účel návštěvy. Než vyrazil na západ, byl široce oslavován ve společnosti východního pobřeží.

Vévoda František Josef trávil čas také v New Yorku, kde pobýval v Plaze, a byl "nejdiskutovanějším šlechticem", který navštívil USA od dob pruského prince Jindřicha. František nestál o ceremonie. Rád chodil po městě bez své "suity služebníků". Přijímal boxerské zápasy, "nahlédl do zákulisí předních komediálních oper na Broadwayi." Řekl, že je "velmi potěšen" americkými dívčími sbory. Místní média vévodu oslavovala jako "nejdemokratičtějšího šlechtice, který kdy přijel do New Yorku". František Josef byl představen mnoha americkým debutantkám, ale opustil zemi bez "romantického příběhu". Vysvětlil, že se nemůže oženit s Američankou, "jestliže se nerozhodne ztratit postavení doma ve vévodské rodině".

František Josef Bavorský zemřel na obrnu v roce 1912, ve stejný rok jako zemřely jeho starší sestry Marie Gabriela a Amélie, čímž se tento rok stal pro rodinu Wittelsbachů "annus horribilis" (strašný rok). Františkovi bylo v době jeho smrti teprve 24 let.

Prostřednictvím vztahu s Caroline "Lilly" Stockhammerovou (1891–1952) se stal předkem rodiny von Plottnitz-Stockhammer, z níž vzešly osobnosti politiky, vzdělávání a umění. Byl dědečkem německého politika Ruperta von Plottnitz (Franz-Joseph Rupert Ottomar von Plottnitz-Stockhammer), narozeného 4. července 1940 v Gdaňsku.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 23. března
Narození v roce 1888
Narození v Tegernsee
Úmrtí 23. září
Úmrtí v roce 1912
Úmrtí v Mnichově
Wittelsbachové
Nositelé Řádu svatého Huberta
Muži